Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1997 były 25 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 14 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1997 został po raz drugi z rzędu fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo.

Kalendarz 

W sezonie 1997 kalendarz mistrzostw świata składał się z czternastu rajdów, było to o pięć więcej niż w rok wcześniej. Spowodowane to było rezygnacją z rotacyjnych rajdów w mistrzostwach świata. W tym roku doszły rajdy: Monte Carlo, Portugalii, Francji, Nowej Zelandii, San Remo i Wielkiej Brytanii.

Zespoły i kierowcy

Wyniki

Klasyfikacja kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 1997 zaliczane było sześć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie (była to zmiana w porównaniu z poprzednim sezonem gdzie punktowane był dziesięć pierwszych miejsc) i punktowane one były według zasady:

Klasyfikacja producentów 

Do klasyfikacji mistrzostw świata producentów w sezonie 1997 zaliczane było sześć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie (była to zmiana w porównaniu z poprzednim sezonem gdzie punktowane było pierwszych piętnaście miejsc i była dodatkowa punktacja w grupach) i punktowane one były według zasady:

Zarejestrowani producenci musieli rywalizować we wszystkich czternastu rajdach. Zespoły mogły mianować dwóch kierowców do zdobywania punktów.

Puchar kierowców samochodów produkcyjnych (Grupa N)

Aby zostać sklasyfikowanym należało wziąć udział w jednym rajdzie poza Europą.

Klasyfikacja końcowa producentów w Dwulitrowym Rajdowym Pucharze Świata

Linki zewnętrzne 
  Wyniki sezonuna stronie rallybase.nl
 Wyniki sezonu na stronie eWRC.com

Przypisy 

1997 w sportach motorowych